Шува́ев (Шуваева) — русская фамилия, также топоним.

Известные носители:
 
 Шуваев, Валентин Парамонович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Шуваев, Валерьян Владимирович (род. 1955) — российский дипломат.
 Шуваев, Виктор Павлович (1967—1987) — рядовой Советской Армии, погиб в Афганистане.
 Шуваев, Дмитрий Савельевич (1854—1937) — русский генерал.
 Шуваев, Павел Викторович (род. 1977) — российский актёр, вокалист и гитарист.

 Шуваева, Светлана Евгеньевна (род. 1986) — российский современный художник.
 См. также Ольхова, Надежда Александровна (в девичестве — Шуваева)

Топоним 
 Шуваев — хутор в Северском районе Краснодарского края.

См. также 
 Шуваево